Rossens kan avse följande:

 Rossens, Fribourg – ort i kantonen Fribourg, Schweiz
 Rossens, Vaud – ort i kantonen Vaud, Schweiz